Cognome.
Weisz o Weiss  in tedesco vuol dire bianco.

 Alain Weisz – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo francese
 Árpád Weisz – calciatore e allenatore di calcio ungherese
 Berthold Weisz – politico ungherese
 Dionisio Weisz – calciatore e allenatore di calcio ungherese
 Erik Weisz – nome alla nascita di Harry Houdini, illusionista statunitense
 Ezra Weisz – doppiatrice statunitense
 Ferenc Weisz – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Franziska Weisz – attrice austriaca
 Ivan Weisz nome alla nascita di Ivan Vandor – compositore, etnomusicologo e insegnante italiano.
 Martin Weisz – regista tedesco
 Rachel Weisz – attrice e produttrice cinematografica britannica naturalizzata statunitense
 Richárd Weisz – lottatore ungherese, specializzato nella lotta greco-romana
 Spencer Weisz – cestista statunitense naturalizzato israeliano